Мэ́дхен Эле́йна А́мик ( ; род. , Спаркс, Невада) — американская актриса.

Биография 
Своим необычным именем ( — «девочка») она обязана родителям, которые не хотели давать дочери обычное американское имя. Родители Мэдхен Джуди и Билл развелись, когда девочке было два с половиной года. Некоторое время спустя мать Мэдхен вышла замуж повторно за музыканта.

Под руководством отчима в возрасте трёх лет Мэдхен начала учиться игре на фортепьяно. Позже она освоила и другие музыкальные инструменты: контрабас, скрипку и гитару.

Решение стать актрисой созрело у Амик ещё в школьные годы. Она брала уроки актёрского мастерства в школе Роберта МакКвина в Рино и занималась хореографией (степ, балет, джаз, современный танец).

Карьера 
В 1987 году в возрасте 16 лет Мэдхен переехала в Лос-Анджелес, чтобы заняться актёрской карьерой. В начале она завоевала признание в качестве модели и танцовщицы в нескольких видеоклипах Рика Эстли и Хулио Иглесиаса. Затем последовали роли в телесериалах «Звёздный путь: Следующее поколение» и «Спасатели Малибу».

Настоящая известность ждала Мэдхен Амик после сыгранной в 1989—1990 годы роли избиваемой своим мужем Лео официантки Шелли Джонсон в телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс». В 1991 году за эту роль она была номинирована на премию «Дайджест мыльных опер» как лучшая актриса второго плана.

В 1992 году Амик сыграла одну из главных ролей в триллере «Лунатики» по Стивену Кингу. Заслуживает упоминания и роль в фильме «Секс, ложь, безумие» в паре с Джеймсом Спейдером. Мэдхен также появилась в романтичной комедии «Уйти по-английски» (1995) и в триллере «Взрывной эффект» (1996).

Осенью 1995 года Амик вернулась на телевидение, где снялась в драматическом сериале канала CBS «Нью-Йорк, Центральный парк». В 1998 году она сыграла главную роль в обновленном выпуске «Остров Фантазий». Также снялась в известных сериалах «Девочки Гилмор», «Скорая помощь», «Джоуи» В 2006 году Амик сыграла одну из главных ролей в ситкоме «Фредди», однако сериал был отменён после первого сезона. Мэдхен Амик появилась на телеканале NBC в трёх эпизодах сериала «Похищенный», сыграв роль убийцы. В 2007 году у неё была ведущая роль в коротком музыкальном сериале «Вива Лафлин».

Амик сыграла второстепенную роль во втором сезоне сериала «Сплетница», где её героиней увлёкся Нейт Арчибальд. Также появилась во втором сезоне сериала «Блудливая Калифорния». В 2008 году Амик появилась в роли жены Генри Спиви (Кристиан Слейтер) в сериале «Мой личный враг». В 2010 году сыграла Дэниэл Маркетти в сериале «Схватка». Амик снялась как приглашенная звезда в таких сериалах, как «Белый воротничок» (2010), «Двойник» (2011), «Безумцы» (2011), «До смерти красива» (2012), «Красавица и чудовище». С 2013 по 2014 год она играла одну из ролей в сериале «Ведьмы Ист-Энда».

Начиная с 2017 года, Амик исполняет роль Элис Купер, матери Бетти Купер, в подростковой телевизионной драме «Ривердейл».

Личная жизнь 
16 декабря 1990 года Амик вышла замуж за Дэвида Алексиса. У пары двое детей — сын Сильвестр Тайм Амик-Алексис (род. 5 июля 1992) и дочь Мина Тобиас Амик-Алексис (род. 2 сентября 1993).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мэдхен Амик

Киноактрисы США